Grundbedeutung:
 Englische und französische Form des Begriffes Grangie (landwirtschaftliche Außenstelle eines Klosters)

Ortsname:
 Grange (New Hampshire), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grange (Sligo), Ort in Irland
 Steinkreis von Grange in Irland

Familienname Grange bzw. Grangé:
 Alain Grange, französischer Studio- und Jazzmusiker
 David L. Grange (* 1947), US-amerikanischer Generalmajor
 François-Cyrille Grange (* 1983), französischer Skirennläufer, Skilehrer und -trainer (Bruder von Jean-Baptiste)
 Garland Grange (1906–1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Henry-Louis de La Grange (1924–2017), französischer Musikwissenschaftler
 Jean de la Grange († 1402), Kardinal
 Jean-Baptiste Grange (* 1984), französischer Skirennläufer
 Jean-Christophe Grangé (* 1961), französischer Schriftsteller und Journalist
 Kenneth Grange (* 1929), britischer Industriedesigner
 Olivia Grange (* 1946), jamaikanische Politikerin (JLP)
 Red Grange (1903–1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Grange (1938–2018), britischer Schauspieler

Wirtschaftsleben:
 Grange Motors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Name eines Weines, der qualitativ hochwertigsten Shiraz-Rotweinsorte der australischen Kellerei Penfolds; bis 1990 Grange Hermitage
 The Grange ist die Kurzform der US-amerikanischen Bauernorganisation The National Grange of the Order of Patrons of Husbandry

Siehe auch:
 La Grange
 The Grange
 Grange Township
 Granges